

Pessoas 
 Henry Holmes Croft
 Jamie Croft
 Rebecca Croft
 Robert Croft

Localidades 
 La Croft

Outros 
 Lara Croft

Desambiguação